La Guerra tra il Cartello di Jalisco Nuova Generazione e Caballeros Templarios è un conflitto armato tra due dei più potenti cartelli della droga in Messico.

Storia

Il 21 Marzo 2012, il Cartello di Jalisco Nuova Generazione ha pubblicato un video su Blog del Narco, che dura poco più di quattro minuti, dove si vedono alcuni uomini vestiti di nero, dalla testa ai piedi, pesantemente armati, alcuni sono seduti su un tavolo (probabilmente i leader o i generali dell'armata del cartello) e dichiarano nel video di ripulire gli stati di Michoacán e Guerrero dalla violenza dei Caballeros Templarios. Nel video, i membri del Cartello di Jalisco Nuova Generazione hanno affermato anche di non avere alcun problema con la polizia federale e con l'esercito.

Dopo aver inviato il video, il 12 aprile 2012, nello stato di Michoacán sono stati ritrovati 21 corpi. Le autorità hanno affermato in seguito che il Cartello di Jalisco Nuova Generazione sarebbe l'artefice della carneficina atta contro i Caballeros Templarios.

Scioglimento del Cartello dei Caballeros Templarios

A settembre 2017, Pablo Toscano Padilla e il suo braccio destro Ezequiel Castaneda furono uccisi da alcuni membri del Cartello di Jalisco Nuova Generazione, l'uccisione dei due leader del Cartello dei Caballeros Templarios segnò la fine del cartello. A prendere il suo posto fu proprio il Cartello di Jalisco Nuova Generazione.

Note

Conflitti della criminalità organizzata
Guerre che coinvolgono il Messico